Jazz Tour — концертный тур британской рок-группы Queen, устроенный в поддержку альбома Jazz. В рамках этого тура был записан первый концертный альбом Live Killers (концерты европейской части тура). Из-за того, что этот тур начался спустя пару недель после окончания записи альбома, голос Фредди Меркьюри будет изношен с самого начала (особенно во время выступлений в Японии).

Состав 

 Фредди Меркьюри — вокал, фортепиано
 Брайан Мэй — гитара, бэк-вокал, фортепиано ('Teo Torriatte')
 Роджер Тейлор — ударные, бэк-вокал, вокал ('I’m in Love with My Car')
 Джон Дикон — бас-гитара, бэк-вокал

Сет-лист

Америка 
"We Will Rock You (Fast)"
 "Let Me Entertain You"
 "Somebody To Love"
 "If You Can't Beat Them"
 "Death on Two Legs"
 "Killer Queen"
 "Bicycle Race"
 "I'm In Love With My Car"
 "Get Down, Make Love"

 "You're My Best Friend"
 "Now I'm Here"
 "Spread Your Wings"
 "Dreamer's Ball"
 "Love Of My Life"
 "'39"
 "It's Late"
 "Brighton Rock"
 "Fat Bottomed Girls"
 "Keep Yourself Alive"
 "Bohemian Rhapsody"
 "Tie Your Mother Down"
 "Sheer Heart Attack"
 "We Will Rock You"
 "We Are The Champions"
 "God Save The Queen"

Европа, Япония 

 "We Will Rock You (Fast)"
 "Let Me Entertain You"
 "Somebody To Love"
 "Death On Two Legs"
 "Killer Queen"
 "Bicycle Race"
 "I'm In Love With My Car"
 "Get Down, Make Love"
 "You're My Best Friend"
 "Now I'm Here"
 "Don't Stop Me Now"
 "Spread Your Wings"
 "Dreamer's Ball"
 "Love Of My Life"
 "'39"
 "It's Late"
 "Brighton Rock"
 "Fat Bottomed Girls"
 "Keep Yourself Alive"
 "Bohemian Rhapsody"
 "Tie Your Mother Down"
 "Sheer Heart Attack"
 "We Will Rock You"
 "We Are The Champions"
 "God Save The Queen"

Другие песни 

 The March Of The Black Queen (Intro, во время Bohemian Rhapsody)
 Teo Torriatte
 Mustapha (Intro)

Расписание концертов

Ссылки 
http://www.queenlive.ca

https://www.queenconcerts.com/live/queen/1978-jazz.html

https://www.queenconcerts.com/live/queen/1979-killers.html

Примечания 

Концертные туры Queen
Концертные туры 1979 года
Концертные туры 1978 года